Leontjew – rosyjskie nazwisko, pochodzi od imienia Leoncjusz.

 Konstantin Leontjew (1831-1891) – rosyjski filozof
 Władimir Leontjew (1894-1959) – rosyjski wojskowy
 Walerij Leontjew (1949-) – rosyjski piosenkarz